Fosca kan syfta på:

 Fosca (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Fosca (opera) – en opera seria i fyra akter med musik av den brasilianske kompositören Antônio Carlos Gomes

Geografi

Colombia 

 Fosca (kommun), Cundinamarca, 
 Fosca (ort), Cundinamarca,